Kogl heißen folgende geographischen Objekte:
 Kogl (Achslach), Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Kogl (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kogl (Bad Tölz), Ortsteil der Stadt Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kogl (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kogl (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kogl (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kogl (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Kogl im Burgenland, Ortsteil der Gemeinde Pilgersdorf, Burgenland
 Kogl (Gemeinde Neustift), Ortsteil der Gemeinde Neustift an der Lafnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Kogl (Gemeinde Mölbling), Ort bei Mölbling, Kärnten
 Kogl (Gemeinde Albeck), Ort bei Albeck, Kärnten
 Kogl (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft von Altlengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Kogl (Gemeinde Sieghartskirchen), Katastralgemeinde von Sieghartskirchen, Niederösterreich
 Kogl (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kogl (Gemeinde Kirchham), Katastralgemeinde von Kirchham, Oberösterreich
 Kogl (Gemeinde Neukirchen), Ort bei Neukirchen an der Vöckla, Oberösterreich
 Kogl (Gemeinde St. Georgen), Ort bei St. Georgen im Attergau, Oberösterreich
 Kogl (Gemeinde Hofstätten), Ort bei Hofstätten an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Kogl (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kogl (Gemeinde Landl), Ortsteil der Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kogl (Gemeinde Mühlen), Ortsteil von Mühlen, Bezirk Murau, Steiermark
 Kogl (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil der Marktgemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kogl (Gemeinde Sankt Kathrein), Ortsteil von Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Kogl (Gemeinde Wies), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Burgen und Schlösser:
 Burgruine Kogl, Burgruine bei Sieghartskirchen, Niederösterreich
 Burg Kogl, Burgstall bei St. Georgen im Attergau
 Schloss Kogl (Attergau) bei St. Georgen im Attergau

Siehe auch:
 Kogel (Begriffsklärung)
 Kögl
 Kögel
 Koegel